Первый дивизион Профессиональной лиги 2010/2011 — 2-й сезон третьего по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 22 августа 2010 года и закончился 19 июня 2011 года.

Группа A

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Серию B

Группа B

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Серию B

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  

2010/2011
Италия
Футбол в Италии в 2010 году
Футбол в Италии в 2011 году
Европейский футбол в сезоне 2010/2011